Mirror Man – album di Captain Beefheart del 1971
Mirror Man – singolo del gruppo The Human League del 1982
Mirror Man – album di David Thomas del 1999